Жан-Жюльєн Роє і Хорія Текеу були чинними чемпіонами і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Джеймс Серретані і Леандер Паес з рахунком 6-4, 6-2.

Сіяні пари  

  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (1-ше коло)
  Жан-Жюльєн Роє /  Хорія Текеу (чемпіони)

  Бен Маклахлан /  Ян-Леннард Штруфф (1-ше коло)
  Хуліо Перальта /  Ораціо Себаллос (1-ше коло)

Заміни 
  Макс Мирний /  Філіпп Освальд (1-ше коло)

Вайлд-кард 

  Джеймс Серретані /  Леандер Паес (фінал)

  Ллейтон Г'юїтт /  Джон Пірс (знялися)

Основна сітка

Посилання 
 

Winston-Salem Open
Світовий Тур ATP 2018